Madona (stad) - een stad in Letland
 Madonas novads - een gemeente met deze stad als administratief centrum
 District Madona -  een voormalig district rond deze stad

Zie ook 
 Madonna (doorverwijspagina)